Yoma peut faire référence à :
 Yōma ou Youma, désignant en japonais :
 une chambre de style architectural occidental (洋間) ;
 un monstre (妖魔), le Yaoguai (en chinois).
 Yoma, désignant en birman une chaîne de montagnes :
 Chaîne de l'Arakan, ou Arakan Yoma une chaîne du massif himalayen.

Cinéma 
 Yoma- Au-delà des ténèbres, est un manga et OAV japonais de 1989 réalisé par Takashi Yasumo

Prénom 
 Yoma Komatsu (小松代真), l’interprète la plus âgée du groupe de J-pop BeForU, de 2000 à 2007.

Patronyme 
 Zulema Yoma, une ancienne première dame en Argentine ;
 Edmundo Pérez, avocat et homme politique chilien dont le nom complet est Edmundo Pérez Yoma.

Zoologie 
 Danio yoma, une espèce de poissons du genre Danio de Birmanie ;
 Yoma, un genre de lépidoptères.

Religion 
 Yoma (traité), cinquième traité de l'ordre Moëd de la Mishna et du Talmud